Udara  — род дневных бабочек из семейства . Около 40 видов.

Описание 
Тропическая группа, встречающаяся в Юго-Восточной Азии, Океании, а также в Японии. От Шри-Ланки на западе ареала до Новой Гвинеи и Гавайских островов (где встречается эндемичный вид U. blackburnii). Жилки M1 и R5 переднего крыла разделённые. Булава усиков сдавленная с боков. Задние крылья без хвостиков. У самок на переднем и заднем крыльях есть голубое пятно. У самцов задние крылья сверху с ровной краевой каймой.

Систематика 
5 подродов. Около 40 видов.

 Подрод Udara Toxopeus, 1922
 Udara akasa (Horsfield, 1828) — White Hedge Blue (Индия)
 Udara aristinus (Fruhstorfer, 1917)
 Udara aristius (Fruhstorfer, 1910)
 Udara camenae (de Nicéville, [1895])
 Udara cardia (Felder, 1860)
 Udara coalita (de Nicéville, 1891)
 Udara cyma (Toxopeus, 1927)
 Udara dilectissima (Druce, 1895)
 Udara dilecta (Moore, 1879) (Индия, Китай, Малайский полуостров)
 Udara drucei (Bethune-Baker, 1906)
 Udara etsuzoi Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara lanka Moore, 1877 — Ceylon Hedge Blue (Шри-Ланка)
 Udara masinissa (Fruhstorfer, 1910)
 Udara placidula (Druce, 1895)
 Udara rona (Grose-Smith, 1894)
 Udara serangana Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara singalensis (R. Felder, 1868)
 Udara tenella (Miskin, 1891)
 Udara toxopeusi (Corbet, 1937)

 Подрод Selmanix Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara aemulus Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara ceyx (de Nicéville, [1893])
 Udara nishiyamai Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara santotomasana Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara selma (Druce, 1895)
 Udara wilemani  Eliot & Kawazoé, 1983
 Подрод Penudara Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara albocaerulea (Moore, 1879)
 Udara oviana (Fruhstorfer, 1917)
 Udara tyotaroi Eliot & Kawazoé, 1983
 Подрод Perivaga
 Udara antonia Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara cybele Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara davenporti (Parsons, 1986)
 Udara laetitia Eliot & Kawazoé, 1983
 Udara manokwariensis (Joicey, Noakes & Talbot, 1915)
 Udara meeki (Bethune-Baker, 1906)
 Udara owgarra (Bethune-Baker, 1906)
 Udara pullus (Joicey & Talbot, 1916)
 Udara sibatanii Eliot & Kawazoé, 1983
 Подрод Vaga
 Udara blackburnii (Tuely, 1878) — Hawaiian Blue (Гавайские острова)

Примечания

Литература 
 Eliot, J. N. and Kawazoé, A., (1983). Blue butterflies of the Lycaenopsis group: 1-309, 6 pls. London
 Hirowatari, T., (1992). A generic classification of the tribe Polyommatini of the Oriental and Australian regions (Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatinae). — Bull. Univ. Osaka Pref., Ser B, Vol. 44, Suppl.
 Müller, C.J., (2002): New butterfly taxa from New Ireland, Papua New Guinea (Lepidoptera: Nymphalidae and Lycaenidae). — Australian Entomologist 29 (1): 29-36.

Ссылки 
 Udara — funet.fi
 

 

 

Голубянки настоящие
Роды чешуекрылых